Egtved (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Egtved (parochie), parochie in Denemarken